Altepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Juan Atepec (ort), Oaxaca, 
 Altepec, Guerrero, ort, San Luis Acatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar